Маризи-Сен-Мар () — коммуна во Франции, находится в регионе О-де-Франс. Департамент коммуны — Эна. Входит в состав кантона Виллер-Котре. Округ коммуны — Суасон.

Код INSEE коммуны — 02467.

Население 
Население коммуны на 2010 год составляло 59 человек.

Экономика 
В 2010 году среди 38 человек трудоспособного возраста (15—64 лет) 29 были экономически активными, 9 — неактивными (показатель активности — 76,3 %, в 1999 году было 61,3 %). Из 29 активных жителей работали 26 человек (15 мужчин и 11 женщин), безработных было 3 (1 мужчина и 2 женщины). Среди 9 неактивных 5 человек были учениками или студентами, 1 — пенсионером, 3 были неактивными по другим причинам.

См. также 
 Список округов Франции

Примечания

Ссылки 
 Национальный институт статистики — Маризи-Сен-Мар

Коммуны департамента Эна